Poggioreale – comune italiano della provincia di Trapani in Sicilia
Poggioreale – quartiere di Napoli, con un importante cimitero e l'omonimo carcere
 Poggioreale – stazione della linea 1 della metropolitana di Napoli
Poggioreale del Carso – antico toponimo di Villa Opicina, località del comune italiano di Trieste.